Dimény Judit (1938–2018) Erkel Ferenc-díjas zenetanár, a Magyar Rádió szerkesztője
 Dimény Judit (1948) kertészmérnök, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, egyetemei tanár